Властиборж може бити:

 Властиборж (Јаблонец на Ниси), насељено мјесто у округу Јаблонец на Ниси, Либеречки крај, Чешка Република
 Властиборж (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република